The Night () — сингл группы Scooter, вышедший 26 мая в Германии и 23 июня 2003 года в Великобритании. Является вторым синглом с альбома The Stadium Techno Experience и 26-м вообще.

Видеоклип 
Клип на композицию был снят в неожиданном месте — в морге. По сюжету тело Эйч Пи Бакстера привозят в морг, где он «воскресает» и начинает петь. Джей Фрог и Рик Джордан в это время «оживляют» другие трупы. Охранник, услышав в лаборатории странные звуки, идёт туда, чтобы проверить. Увидев ожившие трупы, он в панике бежит к телефону, чтобы вызвать подмогу. Члены группы в это время не спеша проходят мимо ошарашенного охранника и покидают морг.

Клип был снят в двух версиях: нецензурированной и цензурированной. В нецензурированной версии у «оживлённых» трупов девушек (одна — та, которую вместе с парнем «оживляют» Фрог с Джорданом, вторая — та, которую «оживляет» Бакстер) груди обнажены, в цензурированной же версии почти все эти кадры заменены на альтернативные, в которых у девушек надето некое подобие простынок на манер маленьких лифчиков. Сцена, где трупы «оживают» в присутствии охранника, в цензурированной версии смонтирована так, что девушек почти не видно. Монтаж и хронометраж обеих версий различаются как порядком кадров так и наличием кадров, присутствующих в одной версии, но отсутствующих в другой.

Заимствования семплов 
 Вокал в «The Night» взят из песни «The Night» итальянской певицы Валери Дор. Мелодия с некоторыми изменениями позаимствована из трека «Magic Impuls» от Exposure. Драмлуп взят из композиции «Think (About It)» певицы Лин Коллинс. Звуковой эффект взят из трека «Discohopping» от Klubbheads.
 Мелодия в «Cordyline» с изменениями взята из трека «Insanity (Megara Vs Dj Lee Remix)» от группы 666.

Список композиций

Germany CD Maxi

Germany CD Single

UK CD Single

Позиции в чартах

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте
 www.scootertechno.ru

Синглы по алфавиту
Синглы 2003 года
Песни Scooter